Il singolare femminile del torneo di tennis AEGON Pro Series Bath 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Kiki Bertens che ha battuto in finale Annika Beck 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Elica Kostova (primo turno)
 Kiki Bertens (campionessa)
 Sarah Gronert (primo turno)
 Annika Beck (finale)

 Tatjana Maria (semifinali)
 Julia Glushko (quarti di finale)
 Lina Stančiūtė (secondo turno)
 Johanna Konta (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Bath 2012